Heart of Darkness – titolo  del romanzo breve di Joseph Conrad Cuore di tenebra
Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse – documentario sulla lavorazione del film Apocalypse Now
Heart of Darkness – videogioco a piattaforme, ideato da Éric Chahi
Heart of Darkness – album dei Positive Noise del 1981
Heart of Darkness – album del gruppo heavy metal Grave Digger del 1995
Heart of Darkness – canzone del gruppo death metal Arch Enemy
The Heart of Darkness – album del debutto dei Hoodlum Priest